De Deense voetbalbeker 2009–10 (Deens: Ekstra Bladet  Cup) was de 56ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie begon op 8 augustus 2009 en eindigde op 13 mei 2010 met de finale in het Parken Stadion (18.856 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen. De competitie werd voor het derde en laatste jaar op rij gesponsord door het dagblad Ekstra Bladet. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Nicolai Vollquartz. FC Nordsjælland won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 2-0 (na verlenging) te winnen van FC Midtjylland. De club plaatste zich daardoor voor de UEFA Europa League 2010/11.

Schema

Zie ook
SAS Ligaen 2009/10
Deens voetbalelftal in 2009
Deens voetbalelftal in 2010

Bekervoetbal 2009/10
2010